Die Vereinigung Europäischer Fußballverbände (UEFA) entsendet 13 Teilnehmer zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Von den 55 europäischen Verbänden nehmen alle Mitglieder an der Qualifikation teil.

Am 9. Dezember 2019 schloss die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) Russland wegen manipulierter Daten aus dem Moskauer Labor für die nächsten vier Jahre von allen sportlichen Großereignissen aus. Die russische Nationalmannschaft nahm jedoch an der Qualifikation teil. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 schloss die FIFA Russland von der Qualifikation komplett aus.

Reglement der FIFA 
Gemäß FIFA-Regularien können die Vorrundenspiele in Form von Gruppenspielen oder Spielen nach Pokalsystem, jeweils in Hin- und Rückspielen, ausgetragen werden oder in Ausnahmefällen in Turnierform in einem der beteiligten Länder oder auf neutralem Platz. In den Gruppenspielen werden drei Punkte für einen Sieg vergeben und je einer für ein Unentschieden. Es entscheiden folgende Kriterien:
 höhere Anzahl Punkte
 bessere Tordifferenz
 höhere Anzahl erzielter Tore
 höhere Anzahl Punkte aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften
 bessere Tordifferenz aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften
 höhere Anzahl Tore aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften
 höhere Anzahl Auswärtstore aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften, wenn nur zwei Mannschaften betroffen sind.
 niedrigere Anzahl Minuspunkte durch Gelbe und Rote Karten (Gelbe Karte 1 Minuspunkt, Gelb-Rote Karte 3 Minuspunkte, Rote Karte 4 Minuspunkte, Gelbe und Rote Karte 5 Minuspunkte)
 Losentscheid

Im Pokalsystem zählt bei Torgleichheit nach beiden Spielen die höhere Anzahl erzielter Auswärtstore. Ist auch die Anzahl der Auswärtstore gleich, wird eine Verlängerung gespielt. Fällt in der Verlängerung kein Tor, wird die Begegnung im Elfmeterschießen entschieden. Erzielen beide Mannschaften in der Verlängerung dieselbe Anzahl Tore, qualifiziert sich die Auswärtsmannschaft aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore.

Modus 
Das Qualifikationsformat wurde vom UEFA-Exekutivkomitee am 4. Dezember 2019 bestätigt. Die Qualifikation hängt zum Teil von den Ergebnissen der UEFA Nations League 2020/21 ab, wenn auch in geringerem Maße als bei der Europameisterschaft 2021.

Die 55 zum Zeitpunkt der Auslosung gemeldeten Mannschaften wurden in zehn Gruppen gelost, darunter fünf Gruppen mit sechs und fünf Gruppen mit fünf Mannschaften (die vier Mannschaften, die das Finale der Nations League erreichten, wurden in kleinere Gruppen eingeteilt). Die zehn Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde. Im Anschluss an die Gruppenphase werden die verbliebenen drei Startplätze in Play-offs zwischen den zehn Gruppenzweiten sowie den beiden besten Gruppensiegern der Nations League, die nicht als Erster oder Zweiter ihrer jeweiligen Gruppe platziert sind, vergeben. Diese 12 Mannschaften werden in 3 Pfade eingeteilt, die zwei Runden (Halbfinale und Finale) in jeweils einer Begegnung bestreiten, wobei sich die drei Sieger für die Weltmeisterschaft qualifizieren.

Termine 
Der Spielplan sieht für die Qualifikationsspiele das Konzept der englischen Woche vor: Ein Spieltag zieht sich über den Zeitraum von zwei oder drei aufeinanderfolgenden Tagen. Bei Doppelspieltagen finden die Spiele von Donnerstag bis Dienstag statt. An den Doppelspieltagen werden jeweils zwei Spiele bestritten, so spielt jede Mannschaft entweder am Donnerstag und Sonntag oder am Freitag und Montag oder am Samstag und Dienstag. Bei Dreifachspieltagen finden die Spiele von Mittwoch bis Mittwoch statt. An den Dreifachspieltagen werden jeweils drei Spiele bestritten, so spielt jede Mannschaft entweder am Mittwoch, Samstag und Dienstag oder am Donnerstag, Sonntag und Mittwoch.

Anstoßzeit ist samstags und sonntags um 18:00 ME(S)Z und 20:45 ME(S)Z sowie an den anderen Wochentagen um 20:45 ME(S)Z. Alle Spiele einer Gruppe finden am selben Tag statt.

Die Spieltage 3 und 4 waren ursprünglich für den Zeitraum 3. bis 8. Juni 2021 angesetzt. Aufgrund der Verlegung der UEFA Euro 2020 konnten diese Termine nicht eingehalten werden und wurden durch die Einführung von Dreifachspieltagen im März und September 2021 neu gelegt.

Die Play-Offs waren für den 24./25. März 2022 bzw. 28./29. März 2022 angesetzt. Wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine wurde der Weg A mit der Ukraine in den Juni verschoben; die Halbfinale der Wege B und C wurden auf den 24. März, die beiden Finals auf den 29. März 2022 terminiert.

Gruppenphase

Auslosung 
Die Auslosung für die erste Runde fand am 7. Dezember 2020 in Zürich statt. Ursprünglich sollte sie am 29. November stattfinden.

Am 27. November 2020 erfolgte die Einteilung in die Lostöpfe, gemäß Position in der FIFA-Weltrangliste vom 26. November 2020:

 Topf 1: Belgien (1) Frankreich (2), England (4), Portugal (5), Spanien (6), Italien (10), Kroatien (11), Dänemark (12), Deutschland (13) und die Niederlande (14).
 Topf 2: Schweiz (16), Wales (18), Polen (19), Schweden (20), Österreich (23), Ukraine (24), Serbien (30), Türkei (32), Slowakei (33) und Rumänien (37).
 Topf 3: Russland (39), Ungarn (40), Irland (42), Tschechien (42), Norwegen (44), Nordirland (45), Island (46), Schottland (48), Griechenland (53) und Finnland (54).
 Topf 4: Bosnien und Herzegowina (55), Slowenien (62), Montenegro (63), Nordmazedonien (65), Albanien (66), Bulgarien (68), Israel (87), Belarus (88), Georgien (89) und Luxemburg (98).
 Topf 5: Armenien (99), Zypern (100), Färöer (107), Aserbaidschan (109), Estland (109), Kosovo (117), Kasachstan (122), Litauen (129), Lettland (136) und Andorra (151).
 Topf 6: Malta (176), Moldawien (177), Liechtenstein (181), Gibraltar (195) und San Marino (210).

Für die Auslosung galten folgende Einschränkungen:
 Die Mannschaften aus Topf 6 wurden den Gruppen F bis J zugelost.
 Belgien, Frankreich, Italien und Spanien wurden in eine Fünfergruppe gelost, da sie im Herbst 2021 am Final-Four-Turnier der UEFA Nations League 2020/21 teilnehmen.
 Folgende Mannschaften durften aus politischen Gründen nicht in eine Gruppe gelost werden: Armenien und Aserbaidschan, Gibraltar und Spanien, Kosovo und Bosnien & Herzegowina, Kosovo und Serbien, Kosovo und Russland, Russland und die Ukraine.
 Von folgenden Ländern durften aus klimatischen Gründen maximal 2 Mannschaften in eine Gruppe gelost werden: Estland, Island, Färöer, Finnland, Lettland, Litauen, Norwegen, Russland, Ukraine und Belarus, wobei die Färöer und Island nicht in eine Gruppe gelost werden durften.
 Zudem gab es Einschränkungen bzgl. der Entfernungen und so durfte zu folgenden Ländern nur maximal eins der genannten Länder gelost werden:
 Kasachstan: Andorra, England, Frankreich, Färöer, Gibraltar, Irland, Island, Malta, Nordirland, Portugal, Schottland, Spanien und Wales
 Aserbaidschan: Island, Gibraltar und Portugal
 Island: Armenien, Georgien, Israel und Zypern.

Da Belarus und Estland bei der Auslosung der Gruppe mit Finnland und der Ukraine sowie der Kosovo der Gruppe mit Serbien zugelost wurden, wurden die Mannschaften der nächsten zulässigen Gruppe in alphabetischer Reihenfolge zugeteilt.

Auf Einladung der UEFA spielte WM-Gastgeber Katar in der europäischen Qualifikation mit, um Wettkampfpraxis sammeln zu können. Dafür wurden die Katarer der Gruppe A mit Europameister Portugal zugeteilt. Die Spiele gegen Katar fanden alle in Europa als Freundschaftsspiele statt und gingen daher nicht in die Wertung ein.

* Gruppensieger der UEFA Nations League 2020/21

Gruppe A 
Tabelle

Spielergebnisse

Freundschaftsspiele mit Katar

Gruppe B 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe C 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe D 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe E 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe F 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe G 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe H 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe I 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe J 
Tabelle

Spielergebnisse

Play-off-Turnier 
Nach dem Ende der Gruppenspiele bestreiten insgesamt 12 Mannschaften ein Play-off-Turnier vom 24. bis 29. März 2022 um die verbliebenen drei Tickets für die Endrunde im Dezember 2022: Für das Play-off-Turnier qualifizieren sich 12 Teams: die zehn Gruppenzweiten sowie die zwei besten Gruppensieger der UEFA Nations League 2020/21, welche sich nicht über die Qualifikationsspiele direkt für die WM qualifizieren konnten und auch nicht den zweiten Platz und somit die Play-offs erreicht haben. Das Turnier besteht aus insgesamt neun KO-Spielen beziehungsweise drei Play-offs (die jeweils aus zwei Halbfinalspielen und Finale bestehen). Die drei Sieger dieser drei Playoffs qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft.

Rangliste der Gruppenzweiten 
!! style="width:40px"| Gruppe !! style="width:90px" class="unsortable"| Gruppensechster
|| A||style="text-align:left"| –
|| F||style="text-align:left"| 
|| C||style="text-align:left"| –
|| H||style="text-align:left"| 
|| B||style="text-align:left"| –
|| E||style="text-align:left"| –
|| G||style="text-align:left"| 
|| I||style="text-align:left"| 
|| J||style="text-align:left"| 
|| D||style="text-align:left"| –

Die besten sechs Gruppenzweiten werden für das Play-off-Turnier in den Lostopf 1 gesetzt. Die Mannschaften auf Platz 7 bis 10 kommen in den Lostopf 2.

Die Wertung ergibt sich anhand der Kriterien für die Wertung in der Gruppenphase, ausgenommen der Kriterien 4–7, da der direkte Vergleich nicht zur Anwendung kommen kann. Die Kriterien ab 4. sind folgende:

 höhere Anzahl von erzielten Auswärtstoren
 höhere Anzahl von Siegen
 höhere Anzahl von Auswärtssiegen
 geringere Anzahl von Disziplinar-Punkten, basierend auf gelben und roten Karten von Spielern und Teammitgliedern (rote Karte = 3 Punkte, gelbe Karte = 1 Punkt, gelb-rote Karte = 3 Punkte)
 Zugangsliste für die UEFA Nations League 2020/21

Die Ergebnisse gegen den jeweiligen Tabellensechsten (in den Sechsergruppen F–J) fließen nicht in die Wertung ein.

Nations-League-Gruppensieger 
In der folgenden Tabelle werden alle Gruppensieger der UEFA Nations League 2020/21 gelistet. Die zwei besten Gruppensieger, welche nicht als Sieger oder Zweitplatzierter der WM-Qualifikationsspiele an der Endrunde bzw. am Play-off-Turnier teilnehmen, qualifizieren sich für das Play-off-Turnier im März 2022.

Lostöpfe 
Um die Lostöpfe einzuteilen, werden die sechs besten Mannschaften der Qualifikation in den Topf 1 gesetzt und erhalten für das Play-off-Turnier im Halbfinale Heimrecht. Die verbleibenden vier Zweitplatzierten sowie die zwei Nations-League-Gruppensieger kommen in Lostopf 2.

Auslosung und Playoff-Turnierbäume 
Die Auslosung für die Partien der drei Play-offs fand am 26. November 2021 in Zürich statt. Die Sieger der jeweils oberen Halbfinalspiele haben in den Finalspielen Heimrecht. Die Spiele sollen am 24./25. und 28./29. März 2022 stattfinden.

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 entschieden sich Polen, Schweden und Tschechien, nicht gegen Russland antreten zu wollen. Die FIFA beschloss daraufhin „erste Sofortmaßnahmen“. Demnach hätten alle Heimspiele Russlands auf neutralem Boden ausgetragen werden müssen, der russische Fußballverband hätte nicht mehr unter dem Namen „Russland“ antreten dürfen, sondern hätte auf „russischer Fußballverband (RFU)“ ausweichen müssen und bei Spielen wäre weder die russische Flagge gezeigt noch die russische Hymne gespielt worden. Der Präsident des polnischen Fußballverbands, Cezary Kulesza, bezeichnete die FIFA-Sanktionen als „inakzeptabel“ und betonte, dass man kein Spiel gegen Russland bestreiten werde, ganz egal, wie die russische Mannschaft heiße. Am 28. Februar 2022 schlossen die FIFA und UEFA die russischen Nationalmannschaften und Vereine aus allen Wettbewerben aus. Polen zog somit kampflos in das Finale des Wegs B ein.

Wegen des Kriegs in der Ukraine wurde das Spiel der Ukraine und daraus folgend auch das Finale des Wegs A, in den Juni verschoben.

1 Sieg nach Verlängerung
2 Vom Turnier ausgeschlossen

Halbfinalspiele 

|}

Finalspiele 

|}

Zusammenfassung

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle FIFA-Seite zur Qualifikation für die Fußball-WM 2022

Einzelnachweise 

Qualifikation UEFA
Weltmeisterschaft 2022 Qualifikation UEFA
Weltmeisterschaft 2022 Qualifikation UEFA